Osoby o tym nazwisku:
 Duško Milinković – serbski piłkarz
 Marko Milinković – serbski piłkarz